Флаг городского округа ЗАТО Свобо́дный является опознавательно-правовым знаком, являющимся символом местного самоуправления. Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на основании герба муниципального образования воспроизводит его символику и наряду с ним служит официальным символом муниципального образования городской округ ЗАТО Свободный Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 6 октября 2003 года решением поселковой Думы муниципального образования ЗАТО Свободный № 6, как флаг муниципального образования ЗАТО Свободный Свердловской области (после муниципальной реформы — Городской округ ЗАТО Свободный), и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1339.

Решением думы городского округа ЗАТО Свободный от 28 мая 2014 года № 33/13, в связи с изменением статуса муниципального образования ЗАТО пос. Свободный, предыдущее решение было признано утратившим силу, а решением № 33/15 данный флаг (с незначительными изменениями в рисунке) утверждён флагом городского округа ЗАТО Свободный.

Описание 
«Полотнище голубого цвета с соотношением сторон 2:3 с воспроизведением фигур герба городского округа ЗАТО Свободный, выполненных белым, красным и жёлтым цветами. Обратная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле золотой косвенно положенный напряжённый лук с тремя серебряными арбалетными стрелами, из которых средняя больше, от цевья которых к левому нижнему углу щита отходят червлёные с золотыми каймами пламенна. Всё окружено тонкой внутренней каймой украшенной снаружи еловыми лапками».

Обоснование символики 
Голубой цвет полотнища служит символом охраны мирного труда граждан России жителями поселения.

Лук и стрелы с пламенем указывают на принадлежность поселения к ракетному щиту Родины — Ракетным войскам стратегического назначения. Их белый цвет символизирует собой чистоту помыслов и неагрессивный характер россиян. Сочетание изображения стрел и пламени даёт символический образ стартующей ракеты, а символика стрелы подразумевает неизбежность возмездия.

Кайма призвана подчеркнуть военный характер поселения, его закрытость и расположение среди уральских лесов.

Примечания 

Свободный (Свердловская область)